Geeste is:
 een gemeente in Duitsland (staat Nedersaksen), zie Geeste (gemeente)
 een rivier in Duitsland, zie Geeste (rivier)